Эрмедес-де-Серрато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 32,32 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Hérmedes de Cerrato

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии